235 puede hacer referencia a:

 Los años
 235
 235 a. C.
 1235
 2235

 Otros
 (235) Carolina, un asteroide.
 NGC 235, una galaxia.
 235U, isótopo del uranio.
 CASA CN-235, avión turbohélice.
 H.235, protocolo de seguridad.

 Para el número 235, véase Anexo:Números y Números naturales.